Amaury Bonduel (* 3. März 1999 in Braine-l’Alleud, Belgien) ist ein belgisch-französischer Automobilrennfahrer.

Karriere 
Bonduel begann seine Motorsportkarriere 2005 im Kartsport, in dem er bis 2014 aktiv blieb. Er gewann mehrere Kartmeisterschaften in Belgien. 2015 wechselte Bonduel in den Formelsport und fuhr in diesem Jahr mit französischer Nationalität. Für JD Motorsport nahm er an drei Veranstaltungen des Formel Renault 2.0 Eurocups teil. Anschließend erhielt er für ein Rennwochenende der Saison 2015 ein Cockpit in der GP3-Serie bei Trident Racing.

2016 wechselte Bonduel zu GSK Grand Prix in die italienische Formel-4-Meisterschaft, in der er mit belgischer Nationalität startet. Nach dem ersten Rennwochenende belegte er den 15. Gesamtrang.

Statistik

Karrierestationen

Einzelergebnisse in der GP3-Serie

Einzelergebnisse in der italienischen Formel-4-Meisterschaft

Weblinks 
 Offizielle Website von Amaury Bonduel
 Karrierestatistik von Amaury Bonduel (englisch)

Einzelnachweise 

Rennfahrer (Belgien)
Rennfahrer (Frankreich)
Belgier
Franzose
Geboren 1999
Mann